Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Meteor :

 le , un brick de 12 canons acheté en 1797 et vendu en 1802 ;
 le , une bombarde de 8 canons achetée en 1803 et vendue en 1811 ;
 le , anciennement , un sloop de 18 canons lancé en 1805, transformé en bombarde en 1812 et vendu en 1816 ;
 le , une bombarde de 8 canons lancée en 1823. Transformée en navire de recherche en 1832 et renommée HMS Beacon ; vendue en 1846 ;
 le , un bateau à roues à aubes en bois lancé en 1824 et démoli en 1849 ;
 le , une canonnière lancée en 1839 ;
 le , un cuirassé à coque en fer utilisé comme batterie flottante lancé en 1855 et démoli en 1861 ;
 le , un destroyer de classe Thornycroft M lancé en 1914 et vendu en 1921 ;
 le , un destroyer de classe M lancé en 1921 et vendu à la marine turque en 1959 et renommé Piyale Pasha.

Meteor